La Coppa delle Fær Øer, in faroense Løgmanssteypið, è la coppa nazionale di calcio delle Fær Øer, assegnata dalla Federazione calcistica delle Fær Øer. È il secondo torneo calcistico faroense per importanza dopo la Formuladeildin.

Albo d'oro

Statistiche

Vittorie per club 

Coppa delle Fær Øer